Ромі Стрейд (нід. Romee Strijd; нар. 19 липня 1995) — голландська модель. 
 Стрейд (селище) - селище в Ірландії, розташоване в графстві Мейо.